Bava ist der Familienname folgender Personen:

 Eugenio Bava (1886–1966), italienischer Kameramann
 Eusebio Bava (1790–1854), italienischer General
 Fiorenzo Bava Beccaris (1831–1924), italienischer General
 Jorge Bava (* 1981), uruguayischer Fußballspieler
 Lamberto Bava (* 1944), italienischer Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Mario Bava (1914–1980), Italienischer Filmregisseur, Kameramann und Drehbuchautor
 Riza Bava (* ?), indischer Schauspieler

Siehe auch:
 Bava qama (Mischnatraktat) (dt. „die erste Pforte“), der erste Traktat der Mischna in der Ordnung Nesiqin סֵדֶר נְזִיקִין (Schädigungen)
 Bava batra (Mischnatraktat) (dt. „die hintere Pforte“), der erste Traktat der Mischna in der Ordnung Nesiqin סֵדֶר נְזִיקִין (Schädigungen)
 Bawa